Best of – składanka największych hitów zespołu Sevendust
 Best of – album piosenkarki niemieckiej Andrei Berg (2001)
 Best of – kompilacja nagrań polskiej wokalistki jazzowej Doroty Miśkiewicz (2016)